Byelaw bezeichnet:

Byelaw (Vereinigtes Königreich), ein örtlich geltendes Gesetz im Vereinigten Königreich
Byelaw (Vereinigte Staaten), ein örtlich geltendes Gesetz in den Vereinigten Staaten von Amerika